Jan Bruylants sr. (1834 - 1876), Belgisch redacteur en dramaticus
 Jan Bruylants jr. (1871 - 1928), Belgisch journalist en auteur